Zöbersdorf ist der Name folgender Orte:

 Zöbersdorf (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Zœbersdorf, ehemalige französische Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Grand Est, deutsch: Zöbersdorf